Hahnengraben ist ein Gewässername:

 Hahnengraben (Ehebach), rechter Zufluss des Ehebachs (zum Sulzbach) in Buggingen, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Hahnengraben (Hilsbach), rechter Nebenstrang-Oberlauf des Hilsbachs (zur Steinach) beim Zinken Bei der Neuen Mühle von Wilhelmsfeld, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Hahnengraben (Kessach), rechter Zufluss der Kessach in Unterkessach, Stadt Widdern, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Hahnengraben (Schneybach), rechter Zufluss des Schneybachs oder Krebsbachs (zum Main) vor Schney, Stadt Lichtenfels, Landkreis Lichtenfels, Bayern

Siehe auch:
 Hahngraben
 Hahnenbach (Begriffsklärung)